F 212 steht für:
 Gneisenau (F 212), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine
 Karlsruhe (F 212), eine Fregatte der Deutschen Marine

Abkürzung